JY bezeichnet:

 British European Airways (IATA-Code bis 1974)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Jordanien

JY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Ringerike in der Provinz Viken

Jy bezeichnet:

 Jansky, Einheit für die spektrale Flussdichte

JY